Têmpera (metalurgia)
Têmpera (pintura)